Clay Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clay Mountain (Montana)	
 Clay Mountain (Texas)